Си́рия (от ):

 Сирия — государство на Ближнем Востоке.
 Арабское королевство Сирия — независимое государство, существовавшее в 1920 году.
 Сирия — историческая область, известная также как Великая Сирия, Сиро-Палестина или Левант.
 Сирия — римская провинция.
 Сирия — муниципалитет в Испании.
 «Сирия» — наименование корабля.
 Сирия, Хосе Мануэль (род. 1960) — испанский художник.

Сири́я:

 Сирия — мыс на севере острова Хонсю.

См. также 
 Великая Сирия
 Сирия Палестинская — римская провинция.
 Полая Сирия — историческая область.